75. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 14–15 lutego 1981 roku w stolicy Norwegii, Oslo. Zawodnicy startowali na naturalnym torze na Bislett Stadion po raz dwunasty (wcześniej w 1925, 1947, 1949, 1956, 1959, 1965, 1967, 1970, 1972, 1975 i 1979). Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Złoto zdobył reprezentant gospodarzy Amund Sjøbrend. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 10 000 m awansowała tylko najlepsza 16-tka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 36 łyżwiarzy z 17 krajów. Sklasyfikowanych zostało 35.

Wyniki 
 DNS – nie wystartował, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1981 w sportach zimowych
1981 w Norwegii
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii
Sport w Oslo